

Animal 
Les mangoustes sont des mammifères de l'ordre des Carnivores. Il existe plusieurs types de mangoustes, comme la mangouste jaune ou la mangouste rayée. On trouve les mangoustes principalement dans les zones du globe semi-arides.

Personnages de fiction 
 La Mangouste est un personnage de fiction de la série de bande dessinée XIII. C’est le personnage homonyme d’un album de la série parallèle XIII Mystery.
 La Mangouste est un super-vilain dans l’univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Fruit 
 La mangouste ou le « mangoustan » est le fruit du mangoustanier.

Références